Ева Ґаель Ґрін або Ґрен (; ;  , Париж) — французька кіно- та театральна акторка, модель.

Сім'я 
Батько Еви — Вальтер Ґрін (прізвище при народженні ), за походженням наполовину швед, наполовину француз, працює стоматологом, знявся у фільмі «Au hasard Balthazar» (1966). Мати — Марлен Жобер, громадянка Франції, походить з сефардських євреїв Алжиру — акторка й дитяча письменниця. В Еви є сестра-близнючка Джой Ґрін. Дядько Еви — кінооператор , тітка — акторка Маріка Ґрін.

Освіта 
Ева навчалась в американському університеті в Парижі, у класі вивчення англійської мови. У віці 17-ти років Ева покинула Францію, щоб вивчити англійську мову в Рамсгейті, графство Кент, а потім повернулася до Парижа, де продовжила навчання в американській школі. У період з 1997 по 2000 рік Ева навчалась і в інших європейських та американських університетах на курсах акторського мистецтва та режисури (Школа Святого Павла в Парижі, Академія драматичного мистецтва Уебер Даглас у Лондоні, Школа мистецтв Тиш при Нью-Йоркському університеті).

Кар'єра

Театр 
Першими кроками Еви як акторки були незначні ролі в театральних постановках (одною з них була роль у виставі «La Jalousie en Trois Fax» (2001), за яку вона була номінована на премію Мольєра, і «Turcaret» (2002). Саме в театрі режисер Бернардо Бертолуччі помітив Еву й запропонував знятись у фільмі «Мрійники».

Кіно 
Після стрічки «Мрійники», Ева знялась ще в одній французькій картині «Пригоди Арсена Люпена» Жана-Поля Саломе, у якій вона зіграла роль Клариси, коханки Люпена. Після цього її запросили до Голлівуду.

Американським дебютом акторки стала участь у масштабній історичній постановці Рідлі Скотта «Царство небесне», у якій Еві дісталась роль єрусалимської принцеси Сибілли, закоханої в головного героя — хрестоносця Баліана (Орландо Блум). Акторка була кандидатурою на роль у фільм «Чорна орхідея» Браяна де Пальми, проте вона відмовилась від цього фільму.

Наступний фільм акторки «Казино Рояль», у якому вона знялась у ролі Веспер Лінд — подруги Джеймса Бонда. Акторська робота Грін була добре прийнята: «Entertainment weekly» назвав її четвертою «найкращою дівчиною Бонда всіх часів», а «IGN» назвав її «найкращою фатальною жінкою». За роль Веспер акторка 2007 року була відзначена премією «Empire» і номінувалась на премію «Сатурн». Того ж року на церемонії вручення премії «BAFTA» вона виграла нагороду в категорії «Висхідна зірка» за творчі досягнення впродовж усього року.

У вересні 2007 в Лондоні розпочались робота над екранізацією першої частини популярної серії книг «Темні початки» Філіпа Пулмана — фантастичної казки «Золотий компас». Ева Ґрін зіграла королеву відьом Серафіну Пеккалу.

У 2009 році Ева Ґрін з'явилася у фільмі «Франклін», де вона зіграла роль дівчини Емілії, яка страждає роздвоєнням особистості. Того ж року вона знялася в незалежному фільмі «Тріщини», де виконала роль викладачки Міс Джі, яка виховувала шістьох дівчаток у школі-інтернаті.

У 2011 році Ева Ґрін працювала в телесеріалі «Камелот», де вона постала в образі феї Морґани.
Того ж року акторка дістала роль відьми Анжеліки Бушар у трагікомедії «Похмурі тіні», де її партнером на знімальному майданчику став Джонні Депп.
Також вона знімалася у фільмі «Дім дивних дітей міс Періґрін» у ролі виховательки дит.будинку,Альми Лефлей Сапсан.

Кар'єра моделі 
У своїй професійній діяльності моделі, Ева Ґрін співпрацювала з такими відомими фірмами, як «Lancôme», «Giorgio Armani» і «Christian Dior». Окрім того, її можна побачити у відеорекламах пива «Heineken», парфумів «Midnight Poison». Вона з'явилася на обкладинках численних журналів, зокрема «L'Officiel», «MAX», «GQ», «Vogue» та інших.

Підтримка України 
4 березня 2023 року Ева через UNITED24 звернулась до українського народу зі словами підтримки.

Фільмографія

Фльми 
 2001 — Піаністка (La Pianiste) — 
 2003 — Мрійники (The Dreamers) — Ізабель
 2004 — Пригоди Арсена Люпена (Arsène Lupin) — Кларисса
 2005 — Царство небесне (Kingdom of Heaven) — Сибіла
 2006 — Казино «Рояль» (Casino Royale) — Веспер Лінд
 2007 — Золотий компас — (The Golden Compass) — Серафіна Пеккала
 2008 — Франклін (Franklyn) — Емілія Брайант / Саллі
 2009 — Тріщини (Cracks) — Міс Джі
 2010 — Черево (Womb) — Ребека
 2011 — Останнє кохання на Землі (Perfect Sense) — Сюзан
 2011 — Камелот(Camelot) — Морґана (10 серій)
 2012 — Похмурі тіні (Dark Shadows) — Анжеліка Бушар
 2013 — 300 спартанців: Відродження імперії (300: Rise of an Empire) — Артемісія
 2014 — Білий птах в заметілі (White Bird in a Blizzard) — Ева Конор
 2014 — Місто гріхів 2: Жінка, заради якої варто вбивати (Sin City: A Dame to Kill For) — Ева Лорд
 2014-2016 — Страшні казки (Penny Dreadful) — Ванеса Айвз (27 серій)
 2016 — Дім дивних дітей Міс Сапсан (Miss Peregrine's Home for Peculiar Children) — Панна Сапсан
 2017 — Засновано на реальних подіях (You Were Never Really Here) — Ель
 2017 — Ейфорія (Euphoria) — Емілі
 2019 — Дамбо (Dumbo) — Колетт Маршант
 2019 — Проксіма (Proxima) — Сара
 2020 — The Luminaries — Лідія Уеллс (6 серій)
 2023 — Три мушкетери (Les Trois Mousquetaires) — міледі Вінтер

Примітки

Посилання 

 
 Eva Green  at Allmovie
 Eva Green — biography, filmography

Актори XXI століття
Кіноактори XXI століття
Французькі акторки
Лауреати премії BAFTA
Уродженці Парижа
Французькі кіноактори
Випускники Курсів Флоран
Діячі французької культури, що підтримали Україну